Jin’an Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jin'an Qu (härad i Kina, Fujian), 
 Jin'an Qu (härad i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar